Označení USS Lexington neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:
 USS Lexington (1776), brigantina Continental Navy sloužící v letech 1776–1777, původně Wild Duck
 USS Lexington (1825), dělová šalupa sloužící v letech 1826–1855
 USS Lexington (1861), dělový člun sloužící v letech 1861–1865
 USS Lexington (CV-2), letadlová loď sloužící v letech 1927–1942, vedoucí loď své třídy, do roku 1922 stavěná jako bitevní křižník USS Lexington (CC-1)
 USS Lexington (CV-16), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1991